Stereoscopia – Tecnica fotografica o di disegno per riprodurre l'illusione di profondità tipica della visione stereoscopica
 Stereoscopia naturale
 Stereoscopia artificiale
 Visione stereoscopica o Visione binoculare

Pagine correlate 
Cinema tridimensionale 
 Stereoscopio
 Stereoscopio a specchi
 Anaglifo